Дана може значити:
 Давање (будизам)
 Дејна, име